Акбарпур:

 Акбарпур — город в Индии, в штате Уттар-Прадеш. Административный центр округа Амбедкарнагар;
 Акбарпур — город в Индии, в штате Уттар-Прадеш. Административный центр округа Рамабайнагар.